Telline est le nom vernaculaire porté par plusieurs espèces de mollusques bivalves dont le genre Tellina.

En France la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne reconnaît sous ce nom que les espèces des genres Apolymetis, Donax, Macoma, Tellina. La telline est parfois appelée lavagnon, lagagnon, ou pignon sur la côte ouest française.

Pêche 
On utilise un chalut-râteau pour les ramasser.

Par exemple 600 tonnes de tellines Donax trunculus étaient pêchées chaque année dans le Finistère entre 2007 et 2009, principalement en Baie d'Audierne et en Baie de Douarnenez, mais seulement 70 tonnes en 2017 en raison de l'importante mortalité qui a frappé les gisements et qui reste inexpliquée (pollution ?). Cette pêche, qui se fait à pied en traînant à reculons une drague d'environ 35 kg, est pour l'essentiel exportée vers l'Espagne et l'Italie, car les tellines sont peu consommées localement.

Notes et références

Bivalve (nom vernaculaire)
Veneroida
Fruit de mer
Nom de mollusque ambigu